Hrvatska:
 Vrpolje, općina u Brodsko-posavskoj županiji
 Vrpolje (Trilj), gradsko naselje Trilja
 Vrpolje (Šibenik), gradsko naselje Šibenika, u blizini istoimenog čvora autoceste A1
 Vrpolje (Knin), gradsko naselje Knina
 Vrpolje Bansko, selo u općini Dvor

BiH:
 Vrpolje (Posušje, BiH), selo u općini Posušje
 Vrpolje Ljubomir, selo u općini Trebinje
 Vrpolje Zagora, selo u općini Trebinje